Beet – album degli Eleventh Dream Day
 4026 Beet – asteroide della fascia principale